Lindberg, település az USA Washington államában
 Lindberg, település Bajorországban
 Lindberg, együttes
 Lindberg, album